Mariental se poate referi la:

 Mariental, oraș în Namibia
 Mariental, comună în landul Saxonia Inferioară, Germania